Rabor peut faire référence à:

Géographie 
 Rabor, une ville d'Iran ;
 Préfecture de Rabor, la préfecture (shahrestān) dont elle est le chef-lieu.

Personnes 
 Dioscoro Rabor, un zoologiste philippin.